Poletika ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Iwanowitsch Poletika (1778–1849), russischer Botschafter
 Waldemar von Poletika, auch Wladimir von Poletika (1888–1981), deutsch-russischer Agrarwissenschaftler